Strange and Beautiful – album dei Crimson Glory del 1999
Strange and Beautiful – album di Aqualung del 2005
Strange and Beautiful (I'll Put a Spell on You) – singolo di Aqualung del 2002